Кинта Сексион има више значења:

 Кинта Сексион (Асунсион Исталтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Кинта Сексион, Писта Аереа (Силакајоапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Кинта Сексион (Теотитлан дел Ваље), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Кинта Сексион (Унион Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Кинта Сексион (Уизилан де Сердан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику